Perfect World — третий японский студийный альбом южнокорейской гёрл-группы Twice. Выпущен 28 июля 2021 года лейблом Warner Music Japan. Включает 10 треков, в том числе заглавный одноименный трек и три ранее выпущенных сингла «Fanfare», «Better» и «Kura Kura».

История 
19 мая 2021 года в японских социальных сетях Twice был опубликован фото-тизер. 22 июня был опубликован трек-лист. Два тизера музыкального клипа на «Perfect World» были опубликованы 28 и 29 июня.

Выпуск 
Альбом был выпущен 28 июля в форматах цифровой дистрибуции, компакт-диска и DVD.

Список треков

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Twice
Альбомы на японском языке